Текате () — испаноязычный топоним.

 Текате — город в Мексике, штат Нижняя Калифорния, административный центр одноимённого муниципалитета.
 Текате — муниципалитет в штате Нижняя Калифорния, Мексика.